Еле́на Ко́това:
 Котова, Елена Викторовна (род. 1954) — российский экономист и публицист.
 Котова, Елена Владимировна (род. 1948) — советская фигуристка.